Knoxville (Illinois)
 Knoxville (Iowa)
 Knoxville (Pennsilvània)
 Knoxville (Tennessee), tercera ciutat més gran de l'estat de Tennessee (EUA)
 New Knoxville, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Johnny Knoxville (Knoxville, 1971), actor còmic i doble estatunidenc